Ermont-Eaubonne :
 doyenné de Ermont-Eaubonne, division du diocèse de Pontoise
 gare de Ermont - Eaubonne,  gare ferroviaire située sur le territoire des communes d'Ermont et d'Eaubonne

Eaubonne